Kothbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kothbach (Aldersbach), rechter Zufluss des  Altersbachs (zur Vils) in Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kothbach (Feistritz), linker Oberlauf der Feistritz oder des Feistritzbaches (zum Granitzenbach) bis Kleinfeistritz, Markt Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Kothbach (Isen), linker Zufluss der Isen bei Loinbruck, Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kothbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach in Hallein, Bezirk Hallein, Salzburg

Ort:
 Kothbach (Schwindegg), Einöde der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Kotbach
 Kothebach
 Kothgraben